Quaoar est une divinité nord-amérindienne, esprit créateur dans la mythologie des peuples Tongva, Luiseño et .
 (50000) Quaoar est un objet transneptunien, nommé d'après la divinité.